EPS15 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 896 амінокислот, а молекулярна маса — 98 656.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як взаємодія хазяїн-вірус, транспорт, транспорт білків, ендоцитоз, поліморфізм, ацетиляція. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, мембрані, клатрин-вкритих заглибинах мембрани, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки